World’s End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 World’s End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 World’s End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn
 World’s End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 World’s End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex